Petasus är ett släkte av nässeldjur. Petasus ingår i familjen Petasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Petasus